Danijel Cesarec (Slavonski Brod, 8 de janeiro de 1983) é um futebolista profissional croata, atacante, milita no Aris Salônica.

Teve boa passagem pelo Asteras Tripolis, que lhe rendeu transferência ao time do Aris, de Salônica

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Croácia
Futebolistas do Aris FC